Hideo Hashimoto (Osaka, 21 de maio de 1979) é um futebolista profissional japonês, que atua como meio campo.

Carreira

Gamba Osaka 
Hideo Hashimoto se profissionalizou no 	Gamba Osaka, em 1998 e atuando até 2011, no clube.

Tokyo Verdy 
Hashimoto se transferiu em 2017, ao verde-negro de Tóquio.

Seleção 
Hideo Hashimoto integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2007, sendo campeão.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Cerezo Osaka
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007